Cycloramphus fuliginosus — espécie do gênero Cycloramphus
 Megaelosia apuana — espécie do gênero Megaelosia